Arene diegensis är en snäckart som beskrevs av J. H. McLean 1964. Arene diegensis ingår i släktet Arene och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
diegensis